

Caffa peut désigner : 
 La cité de Caffa: colonie génoise située en Crimée, nommée plus tard Théodosie et dont les mongols abandonnèrent le siège en 1346 sous les effets de la peste noire.
 Le CAFFA: Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique.